Ambleville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ambleville, Val-d'Oise, kommun, Département du Val-d’Oise, 
 Ambleville, Charente, kommun,